Brda se poate referi la:

 Bosnia și Herțegovina
 Brda, Bugojno
 Brda, Donji Vakuf
 Brda, Drvar
 Brda, Kalinovik
 Brda, Kupres
 Brda, Olovo
 Brda, Rogatica
 Brda, Trnovo
 Brda, Srebrenik
 Brda, Vareš
 Brda, Velika Kladuša
 Brda, Vlasenica

 Croația
 Brda, Split

 Muntenegru
 Regiunea Brda, Muntenegru
 Brda, Budva
 Brda, Pljevlja

Polonia
Brda (râu), un râu din Polonia
Brda, Voievodatul Pomerania, Polonia

 Slovenia
 Brda, Radovljica, localitate din Slovenia
 Brda, Slovenj Gradec, localitate din Slovenia
 Comuna Brda, Slovenia

Altele
 Dialectul Brda